Fille peut faire référence à :

Nom commun 
 une fille, un enfant de sexe féminin ;
 une jeune fille, une femme non mariée, célibataire ;
 une fille (parenté), une personne de sexe féminin par rapport à son père ou sa mère ;
 fille de ferme, une domestique ;
 fille de joie, une prostituée.

Nom propre 
 Fillé ou Fillé-sur-Sarthe est une commune française, située dans le département de la Sarthe en région Pays de la Loire.

Voir aussi

Culture 
 Belle Grand Fille, auteure-compositrice-interprète québécoise.

 Fille (2020), roman de Camille Laurens (écrivain)
 La Fille est la seconde partie de la quatrième fable du livre VII de Jean de La Fontaine situé dans le second recueil des Fables de La Fontaine.
 La Fille est un film italien réalisé par Alberto Lattuada et sorti en 1978.